Парнов — фамилия; имеет женскую форму Парнова.
 Парнов, Александр Владимирович (также известен как Алекс Парнов; род. 1959) — российский и австралийский тренер по прыжкам с шестом.
 Парнов, Еремей Иудович (1935—2009) — советский писатель, публицист и кинодраматург.

Парнова 
 Парнова, Елизавета Александровна (род. 1994) — австралийская легкоатлетка русского происхождения, специализирующаяся в прыжках с шестом.